FII steht für:
 Friends of Israel Initiative, internationale Organisation
 Falling into Infinity, Studioalbum der US-amerikanischen Band Dream Theater

F.II steht für:
 Fokker F.II, niederländisches Passagierflugzeug

Siehe auch:
 F2

Abkürzung